Le classico tunisien est une rencontre de football opposant les quatre grands clubs tunisiens : l'Espérance sportive de Tunis (EST), l'Étoile sportive du Sahel (ESS), le Club africain (CA) et le Club sportif sfaxien (CSS). Cette dénomination s'inspire du classico espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Espérance sportive de Tunis - Étoile sportive du Sahel 

 Championnat
 Nombre de rencontres : 123
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 46
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 40
 Nuls : 37
 Coupe
 Nombre de rencontres : 24
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 10
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 11
 Nuls : 3
 Ligue des champions de la CAF
 Nombre de rencontres : 6
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 4
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 0
 Nuls : 2
 Coupe de la confédération
 Nombre de rencontres : 6
 Victoires de l'Espérance sportive de Tunis : 0
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 5
 Nuls : 1

Club africain - Étoile sportive du Sahel 

 Championnat
 Nombre de rencontres : 128
 Victoires du Club africain : 43
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 39
 Nuls : 38 (15 : CA-ESS - 23 : ESS-CA)
 Buts du Club africain : 124
 Buts de l'Étoile sportive du Sahel : 115
 Coupe
 Nombre de rencontres : 20
 Victoires du Club africain : 8
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 10
 Nuls : 2
 Buts du Club africain : 16
 Buts de l'Étoile sportive du Sahel : 17
 Supercoupe
 Nombre de rencontres : 1
 Victoires du Club africain : 0
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 1
 Nuls : 0
 Coupe arabe des vainqueurs de coupe
 Nombre de rencontres : 1
 Victoires du Club africain : 1
 Victoires de l'Étoile sportive du Sahel : 0
 Nuls : 0

Club africain - Club sportif sfaxien 

 Championnat
 Nombre de rencontres : 129
 Victoires du Club africain : 54
 Victoires du Club sportif sfaxien : 28
 Nuls : 47
 Buts du Club africain : 159
 Buts du Club sportif sfaxien : 109
 Coupe
 Nombre de rencontres : 6
 Victoires du Club africain : 5
 Victoires du Club sportif sfaxien : 1
 Nuls : 0
 Buts du Club africain : 8
 Buts du Club sportif sfaxien : 8
 Coupe de la confédération
 Nombre de rencontres : 2
 Victoires du Club africain : 0
 Victoires du Club sportif sfaxien : 1
 Nuls : 1
 Buts du Club africain : 0
 Buts du Club sportif sfaxien : 2
 Ligue des champions arabes
 Nombre de rencontres : 1
 Victoires du Club africain : 1
 Victoires du Club sportif sfaxien : 0
 Nuls : 0
 Buts du Club africain : 2
 Buts du Club sportif sfaxien : 2

Espérance sportive de Tunis - Club sportif sfaxien

Étoile sportive du Sahel - Club sportif sfaxien 

Rivalités dans le football en Tunisie
Étoile sportive du Sahel (football)
Club sportif sfaxien